Le nom Mike Dunleavy peut faire référence à :
Mike Dunleavy Sr. (né en 1954), ancien joueur et entraineur de basket-ball américain ;
Mike Dunleavy Jr. (né en 1980), son fils, joueur de basket-ball américain ;
Mike Dunleavy (né en 1961), homme politique américain.